Belgaum (stad), een stad in de Indiase staat Karnataka en de hoofdstad van het gelijknamige district en divisie
Belgaum (district), een district in de Indiase staat Karnataka